

Patronyme 

 Adolphe Perrot (1818-1887), peintre languedocien ;
 Anthony Perrot (1974-), rameur d'aviron français ;
 Antoine Perrot (1953-), artiste plasticien contemporain français
 Aristide Michel Perrot (1793-1879), cartographe et essayiste ;
 Benjamin-Pierre Perrot (1791-1865), général et homme politique français ; 
 Catherine Perrot (vers 1620-après 1689), peintre et écrivaine ;
 Charles Perrot (1929-2013), prêtre, bibliste et professeur honoraire français de l'Institut catholique de Paris ;
 Claude-Hélène Perrot (1928-2019), historienne française ; 
 Émile Perrot (1867-1951), botaniste français ;
  ;
 Franck Perrot (1973-), biathlète français ;
  ;
 François-Marie Perrot (1644-1691), gouverneur français au Canada ;
 Georges Perrot (1832-1914), archéologue français ;
  ;
 Jean Baptiste Perrot (1972-), artiste contemporain français ;
 Jean-Claude Perrot (1928-2021), historien français spécialiste de l’histoire urbaine ;
 Jean-Luc Perrot (1959-), organiste classique français ;
 Jean-Marie Perrot (1877-1943), prêtre indépendantiste breton ;
 Jean-Philippe Perrot (1966-), photographe français et réalisateur de documentaires ;
 Joseph Perrot (1921-2005), Père blanc et prélat catholique français ;
 Jules Perrot (1810-1892), danseur et chorégraphe français ;
 Juste Perrot (†1643), moine et général des chartreux ;
 Kim Perrot (1967-1999), joueuse américaine de basket-ball ;
 Luce Perrot (19?-), journaliste française ;
 Marcel Perrot (1879-1969), escrimeur français ;
 Michelle Perrot (1928-), historienne française ;
 Nicolas Perrot d'Ablancourt (1606-1664), traducteur français ;
 Nicolas Perrot (1644-1717), explorateur, diplomate et commerçant en fourrures canadien ;
 Patrice Perrot (1964-), homme politique français ;
 Pierre Perrot (1789-1843), connétable (maire), juré-justicier et journaliste jersiais ;
 Roland Perrot (1931-1993), psychologue et écrivain français ;
 Romain Perrot (1973-), musicien et artiste français pluridisciplinaire ;
 Stéphan Perrot (1977-), nageur français ;
 Tanc, né Tancrède Perrot (1979-), artiste français, compositeur de musique électronique, dessinateur et graffeur ;
 Ulric Perrot (1808-1874), homme politique français ;
 Vincent Perrot (1965-), animateur français de télévision et pilote de dragster.

Prénom 
Perrot est un prénom.

Toponyme 

 Île Perrot, une île de l'archipel d'Hochelaga, à l'ouest de Montréal, au Québec, au Canada ;
 L'Île-Perrot, ville canadienne du Québec, au Canada ;
 Église Saint-Jean-du-Perrot, église à La Rochelle.

Patronyme français
Patronyme breton